Morituri steht für:
 Morituri (1948), deutsches Holocaust-Filmdrama von Eugen York
 Morituri (1965), US-amerikanischer Kriegsfilm von Bernhard Wicki

Siehe auch:
 Ave Caesar, morituri te salutant